Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Azzaro che ha battuto in finale Tobias Summerer 6-4, 68-7, 7-62.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Daniel Elsner (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)

 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2004